The Best of Everything – romanzo del 1958 di Rona Jaffe
Donne in cerca d'amore (The Best of Everything) – film del 1959
The Best of Everything – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1970
The Best of Everything – album di Tom Petty del 2019